Swislatsch heißen folgende Orte und Flüsse in Weißrussland:
 Swislatsch (Hrodsenskaja Woblasz), Hauptort des Rajons Swislatsch in der Hrodsenskaja Woblasz
 Swislatsch (Mahiljouskaja Woblasz), Dorf in der Mahiljouskaja Woblasz an der Mündung der Swislatsch in die Bjaresina
 Swislatsch (Minskaja Woblasz), Siedlung im Rajon Puchawitschy, Minskaja Woblasz
 die Swislatsch (Bjaresina), Nebenfluss der Bjaresina
 die Swislatsch (Memel), Nebenfluss der Memel

Swislatsch ist Namensbestandteil folgender Verwaltungseinheiten:
 Rajon Swislatsch in der Hrodsenskaja Woblasz, Weißrussland